gu dígraf usat en català per representar el so del fonema oclusiu velar sonor /ɡ/, davant e i i per exemple a «guerra» i «guineu».

Vegeu també 
 G

Fonogrames particulars en llengües d'alfabet llatí
Dígrafs del català